Frejus (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Frejus (wielerploeg), een historische Italiaanse wielerploeg
Fréjus, een plaats aan de Côte d'Azur
Fréjustunnel (wegverkeer), een toltunnel voor het wegverkeer in de Alpen tussen Frankrijk en Italië
Fréjustunnel (spoorwegen), een tunnel voor railverkeer in de Alpen tussen Frankrijk en Italië